Un círculo es un tipo de figura geomética. Puede hacer referencia también a:

Geografía y cartografía
 Círculo máximo, elemento esférico en geografía y cartografía
 Círculo polar ártico y Círculo polar antártico, dos de los paralelos principales terrestres

Astronomía y astrometría
 Cuarto de círculo de Bird, técnica para instrumentos astronómicos
 Círculo horario, elemento de astrometría

Historia
 Círculo Imperial, divisiones del Sacro Imperio Romano Germánico

Artes
 Círculo cromático, colores organizados gradualmente
 El primer círculo, novela de Aleksandr Solzhenitsyn
 Teatro El Círculo, teatro de Argentina
 Círculo de quintas, representa las relaciones entre los doce semitonos de la escala cromática

Ciencias aplicadas
 Círculo de Mohr, técnica usada en ingeniería para representar gráficamente un tensor
 Círculo de calidad, equipo para control de calidad

Asociaciones
 Círculo de Viena, movimiento científico y filosófico fundado en Viena, en 1922
 Círculo Eranos, movimiento científico y filosófico fundado en Ascona, Suiza, en 1933
 Círculo de Bloomsbury, grupo de intelectuales británicos que destacaron en literatura, arte y temas sociales
 Círculo de Copenhague, una asociación de lingüistas daneses, fundada en 1931
 Círculo de Composición Peruano, grupo de músicos de Perú
 Círculo de Estudios Indoeuropeos, organización nacionalsocialista española

de:Cerchio